Oceanosuchus est un genre éteint de Crocodyliformes marins de la famille des pholidosauridés découvert en Normandie (France) dans des sédiments (craie glauconieuse) datés de la base du Crétacé supérieur (Cénomanien inférieur), soit d'environ  d'années.

Une seule espèce est rattachée au genre : Oceanosuchus boecensis, décrite par S. Hua et ses collègues en 2007.

Description 
Elle est caractérisée par un museau relativement court par rapport aux autres genres de la famille des pholidosauridés.

Classification 
Le cladogramme suivant de Daniel Fortier et ses collègues montre la position dOceanosuchus au sein de la famille des Pholidosauridae :

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Pholidosauridae
 Sarcosuchus

Reptile préhistorique d'Europe
Fossile (nom scientifique)
Pholidosauridae
Animal du Crétacé supérieur
Paléontologie en France
Taxon fossile décrit en 2007